Орден Красного Креста Константина (), или Масонский и военный орден Красного Креста Константина и дополнительные ордена Святого Гроба Господня и Святого Иоанна Евангелиста является христианизированным масонским орденом. Кандидаты в члены ордена должны быть мастерами-масонами и быть членами Королевской арки. Они также должны принадлежать к христианской вере, и готовы провозгласить свою веру в христианскую доктрину Святой Троицы.

Масонский и военный орден Красного Креста Константина состоит из трёх степеней масонского ордена и двух дополнительных орденов, и состоит в общей сложности из пяти градусов. Посвящение в степень Рыцаря Красного Креста Константина является формой допуска в первую степень ордена.

История 

Выяснение точного происхождения орденов, входящих в состав Ордена Красного Креста Константина, оказалось проблематичным для историков, не в последнюю очередь из-за большого числа братских организаций, названия которых включают в себя или исторически включали фразу красный крест. Вполне вероятно, что Орден Красного Креста Константина появился в Англии около 1780 года, но после нескольких реорганизаций самый ранний, документально подтверждённый, имеет дату основания — 1865 год, когда его конституция была официально создана Робертом Уэнтвортом Литтлом. Со временем он стал одним из десяти дополнительных масонских орденов управляемых из Храма мастеров масонов метки в Лондоне. После создания конклавов в зарубежных странах, был создан ряд суверенных иностранных Великих имперских советов (правящих органов).

Орден Красного Креста Константина

Первый градус — Рыцарь-масон 
При вступлении в орден присваивается степень рыцаря-масона, или Рыцаря Красного Креста Константина. Эта церемония посвящения проводится в конклаве. Конклав является регулярным подразделением ордена и проводит работы только в этой степени. Церемония посвящения короткая и простая, но даёт ценные моральные уроки кандидату, основанные на истории римского императора Константина Великого, и повествует о битве на Мульвийском мосту.

Второй градус — Священник-масон 
В ходе голосования кандидат, находящийся в степени Рыцаря-масона, получает разрешение для посвящения во вторую степень, в ходе посвящения в которую он становится Досточтимым Священником-масоном, или посвящённым Евсевием. Эта церемония проводится в колледже Священников-масонов. Колледж является местом проведения работ для членов второй степени ордена. Церемония имеет глубоко духовный характер, и более открыто включает в себя религиозную символику и ритуалы. В целом эта степень может быть присуждена только тем, кто избран в качестве вице-короля в конклаве, хотя возможны и исключения.

Третий градус — Принц-масон 
После избрания в третью степень кандидат проходит церемонию, после которой он становится Совершенным Принцем-масоном. Церемония проводится в сенате Принцев-масонов. Сенат — это название для любого собрания членов третьей степени ордена. Получив эту степень, Принц-масон имеет право служить соверену в его собственных или любых других конклавах или сенатах (за исключением случаев, когда эта степень не была присвоена избранным совереном). Как и во всех масонских градусах, эта степень присваивается только один раз. Поэтому Принц-масон может стать совереном в другом конклаве, если будет назначен и инсталлирован, и тогда он не будет во второй раз проходить через полный цикл посвящений в эту степень.

Дополнительные ордена 
Два дополнительных христианских масонских ордена находятся под контролем Великого имперского конклава (национальном правящем органе) Красного Креста Константина. Одним из них является Орден Святого Гроба Господня, а другим — Орден Святого Иоанна Богослова. Каждый из этих орденов состоит из одной степени или церемонии, и хотя два ордена присваивают степени отдельно, они, как правило, присваивают их в тот же день, один сразу после другого. Это правило действует в большинстве юрисдикций, где член первой степени Красного Креста Константина должен принять эти два дополнительных ордена, прежде чем он может быть рассмотрен и допущен, чтобы перейти ко второй и третьей степени Красного Креста Константина.

Орден Святого Гроба Господня 

Этот масонский орден не следует путать с одноимённым орденом Гроба Господня в Римско-католической церкви. Хотя оба ордена используют повествование об одном и том же историческом событии, но не имеют никакой фактической связи между собой. Масонский орден Святого Гроба Господня имеет долгий и сложный ритуальный символический смысл, основанный на легенде о рыцарях, охраняющих предполагаемое место захоронения Иисуса Христа. И масонские и церковные ордена используют в качестве символа Иерусалимский Крест, но у церковного ордена этот крест изображён в эмблеме красным на белом щите. Масонский орден имеет логотип креста в круге, установленного в центре большого креста; на драгоценных камнях (медалях) ордена этот знак дополнительно заключён в чёрно-золотой овал. Встреча ордена Гроба Господня происходит в святилище, а председательствующий называется святитель.

Орден Святого Иоанна Богослова 

Этот орден присуждается на короткой церемонии откровенно христианского характера; обычно он присваивается в тот же день, что и Орден Святого Гроба Господня, в ритуальных посвящениях, проводящихся одно сразу после другого. Встреча Ордена Святого Иоанна Богослова происходит в коммандери, и председательствующий называется командующий. Украшением Ордена Святого Иоанна Богослова является серебряный орёл с вытянутыми крыльями, к которому добавлена корона, как символ командующего. Орел является традиционным символом святого Иоанна Богослова.

См. также 
 Йоркский устав
 Королевская арка
 Крипта (масонство)
 Орден Царственных и избранных мастеров
 Орден Рыцарей масонов
 Орден Мастеров масонов метки
 Орден Тайного наставника
 Организации дополнительных степеней

Примечания

Ссылки 
 Red Cross of Constantine in the United States of America and Mexico 

Масонский орден
Йоркский устав